Грамоте́ино — топоним в Кемеровской области России:

 Грамотеино — деревня в Беловском городском округе.
 Грамотеино — посёлок городского типа в Беловском городском округе.